Niemcy:
 Poppenhusen - część gminy (Ortsteil) Norderwöhrden w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen

Osoby:
 Conrad Poppenhusen - niemiecki przedsiębiorca
 Friedrich Poppenhusen - niemiecki poseł

Zobacz też:
 Poppenhausen